

Geografia
Canada
 Ripon, nel Quebec
Regno Unito
 Ripon, in Inghilterra
Stati Uniti d'America
 Ripon, in California
 Ripon, in Wisconsin